Крайовская архиепископия () — епархия Румынской православной церкви с центром в городе Крайова. Входит в состав Олтенской митрополии. Объединяет приходы и монастыри жудецов Долж и Горж.

Архиепископ Крайовский одновременно является митрополитом Олтенским и управляет Олтенской митрополией. Правящим архиепископом с 2008 года является Ириней (Попа).

История 
Крайовская архиепископия была основана 24 мая 1947 года в пределах жудецов Долж, Горж и Мехединци. С 1949 года стала главной епархией восстановленной Олтенской митрополии. В 2003 году жудец Мехединци передан в состав новообразованной Северинской и Стрехайской епархии.

Благочиния 
На территории жудеца Долж:
 Крайова Север — 122 прихода
 Крайова Юг — 118 приходов
 Бэйлешти — 86 приходов

На территории жудеца Горж:
 Тыргу-Жиу Север — 74 прихода
 Тыргу-Жиу Юг — 74 прихода
 Тыргу-Кэрбунешти — 95 приходов

Монастыри 
На территории жудеца Долж:
 Монастырь Святого Великомученика Димитрия
 Монастырь Всех Святых 
 Монастырь Кырча
 Монастырь Житиану
 Монастырь Маглавит
 Монастырь Попынзэлешти
 Монастырь Садова
 Монастырь Святого Георгия

На территории жудеца Горж:
 Монастырь Красна
 Монастырь Дялу
 Монастырь Икоана
 Монастырь Лайнич
 Монастырь Логрешти
 Монастырь Половраги
 Монастырь Святого Иоанна Крестителя
 Монастырь Тисмана
 Монастырь Святой Троицы
 Монастырь Висина
 Монастырь Святого Илии
 Монастырь Святых Царей Константина и Елены и Святого Димитрия
 Монастырь Иоанна Златоуста

Архиереи 
 Крайовское викариатство
 Геннадий (Енэчану) (2 февраля 1885 — 10 декабря 1886)
 Афанасий (Миронеску) (5 февраля 1895 — 12 марта 1898)
 Герасим (Сафирин) (6 июля 1899 — 17 февраля 1900)
 Софроний (Вулпеску) (18 мая 1900 — 5 мая 1913)
 Алексий (Шербан) (22 декабря 1913—1921)
 Галактион (Кордун) (27 марта 1935 — 28 октября 1938)
 Ириней (Михэлческу) (1 ноября 1938 — 29 ноября 1939)

 Крайовская архиепископия
 Нифон (Кривяну) (21 декабря 1939 — 20 апреля 1945)
 Фирмилиан (Марин) (28 декабря 1947 — 29 октября 1972)
 Феоктист (Арэпашу) (28 февраля 1973 — 25 сентября 1977)
 Нестор (Ворническу) (20 апреля 1978 — 17 мая 2000)
 Феофан (Саву) (3 октября 2000 — 4 марта 2008)
 Ириней (Попа) (с 27 июля 2008 года)

Примечания 

Епархии Румынской православной церкви
Долж (жудец)
Горж (жудец)
Крайова
Организации, основанные в 1947 году
Олтенская митрополия
Появились в 1940-е годы в Румынии